Villa Bosch steht für:
Villa Bosch (Gran Buenos Aires), einen Ort in Argentinien
Villa Bosch (Heidelberg), ein Gebäude in Heidelberg
Villa Bosch (Radolfzell), ein Gebäude in Radolfzell
Robert-Bosch-Haus, ein Gebäude in Stuttgart, ehemaliges Wohnhaus von Robert Bosch, heute Sitz der Robert Bosch Stiftung